Eduardo Costa (cantor)
 Eduardo Costa (futebolista)
 Eduardo Costa (judoca)
 Eduardo Costa (político)
Ou ainda:
 Eduardo Costa (álbum)

Desambiguações de antropônimos